Het seizoen 2005/2006 van RKC Waalwijk was het 22ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant. De club kwam voor het 18de opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach Adrie Koster, de opvolger van Erwin Koeman,  eindigde RKC Waalwijk op de twaalfde plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club uit Waalwijk in de derde ronde van FC Twente (1-2) na verlenging.

Aan het einde van het seizoen speelde RKC Waalwijk in de eerste ronde van de play-offs twee wedstrijden tegen Vitesse, met als inzet deelname aan het toernooi om de Intertoto Cup. Na de 4-4 op eigen veld verloor de ploeg in Arnhem met 2-0 door treffers van Mads Junker en Youssouf Hersi.

Topscorer van RKC Waalwijk in het seizoen 2005-2006 werd aanvaller Rick Hoogendorp met twaalf doelpunten, ondanks het feit dat hij in de winterstop werd verkocht aan de Duitse club VfL Wolfsburg.

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van RKC Waalwijk

2006
RKC Waalwijk